Mühltal ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Mühltal, Gemeinde im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen

Gemeindeteile:
 Mühltal (Hitzhofen), Ortsteil der Gemeinde Hitzhofen im Landkreis Eichstätt, Bayern
 Mühltal (Gemeinde Waldegg), Ortsteil in der Gemeinde Waldegg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Mühltal (Gemeinde Pierbach), Ortschaft der Gemeinde Pierbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Mühltal (Gemeinde Überackern), Katastralgemeinde der Gemeinde Überackern, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Mühltal (Gemeinde Vorchdorf), Katastralgemeinde in Oberösterreich
 Mühltal (Leoben), Stadtteil und Katastralgemeinde von Leoben, Steiermark 
 Mühltal (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Ortschaft von Pöls-Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark
 Mühltal (Gemeinde Ebbs), Ort bei Ebbs, Bezirk Kufstein, Tirol
 Mühltal (Gemeinde Itter), Ort bei Itter im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Mühltal (Mieders), Ortslage bei Mieders, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Mühltal (Gemeinde Westendorf), Ortsteil von Westendorf, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Mühltal (Gemeinde Wildschönau), Ortsteil von Wildschönau, Bezirk Kufstein, Tirol

historisch:
 Smukała, Ortsteil von Bydgoszcz in Polen
 Mlynská dolina, Tal und Stadtviertel von Bratislava, Slowakei

sowie:
 Eisenberger Mühltal,  Gegend im Thüringer Holzland
 Jenaer Mühltal, Tal des Baches Leutra, westlich von Jena
 Mühltal (Haardt), Tal bei Deidesheim, Teil des Mittelgebirgszugs der Haardt
  Mühltal, Kerbtal westlich von Jena
 Mühltal oder Siebenmühlental (Heidelberg), das Odenwaldtal des oberen Mühlbachs vor Handschuhsheim, kreisfreies Heidelberg, Baden-Württemberg
 Mühltal, Tal im westlichen Böhmerwald in Bayern und dem oberösterreichischen Mühlviertel; siehe Große Mühl
 Mühltal, Tal im oberösterreichischen Mühlviertel, siehe Kleine Mühl
 Mühltal, Tal des oberen Sterzbach (Fluss) östlich von Langen (Hessen), Landkreis Offenbach, Hessen
 Mühltal, Tal im südöstlichen Böhmerwald in Tschechien und dem oberösterreichischen Mühlviertel; siehe Steinerne Mühl
 Mühltal (Mieders), Tal des Mühlbachs bei Mieders an der Serles, Tirol

Siehe auch:
 Mühlbach, Mühltalbach – dort auch zu weiteren Tälern 
 Mühlental, Mühlenthal, Mühlethal, Mühlthal, Mühlthaler